Polyhistor ist

 ein auf vielen Gebieten tätiger Gelehrter, siehe Polyhistorie, oft auch als Synonym für Universalgelehrter verwendet
 der Beiname des griechischen Grammatikers Lucius Cornelius Alexander Polyhistor, siehe Alexander Polyhistor 
 ein Name für das Werk De mirabilibus mundi von Gaius Julius Solinus, siehe Solinus